Смирнова, Анастасия:
 Смирнова, Анастасия Андреевна (род. 2002) — российская фристайлистка.
 Смирнова, Анастасия Сергеевна (1914—1993) — свинарка колхоза «Заря свободы» Брейтовского района, Ярославская область, Герой Социалистического Труда.